est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétonitrile, numéro CAS 
 isocyanure de méthyle, numéro CAS 
 azirine ou azirène, numéro CAS 
 céténimine ou éthénimine, numéro CAS